Croton bezeichnet

 Croton (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Wolfsmilchgewächse
 Kroton (Pflanze), eine Pflanzenart aus der Familie der Wolfsmilchgewächse
 Crotone, eine italienische Provinzhauptstadt
 Croton River, ein Zufluss des Hudson River
 Croton Aqueduct, ein Aquädukt für die Wasserversorgung von New York City

im NRHP gelistete Objekte:
 Croton Aqueduct Gate House, in New York, New York, ID-Nr. 83001721
 Croton Dam Mound Group, in Croton, Michigan, ID-Nr. 08000846
 Croton Hydroelectric Plant, in Croton, Michigan, ID-Nr. 79001165
 Croton North Railroad Station, in Croton-on-Hudson, New York, ID-Nr. 87001458
 Old Croton Aqueduct, in Yonkers and, New York, ID-Nr. 74001324

Siehe auch:
 Kroton
 Crotone